Perevest, en russe : Пересвет, peut désigner :

Personnalité 

Alexandre Perevest: (-1380) Célèbre moine soldat de la Laure de la Trinité-Saint-Serge. Avec Rodion Oslybya, il prit part à la bataille de Koulikovo dans laquelle il perdit la vie le . Il fut inhumé en l'église de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie dans le vieux Vieux-Simonová à Moscou. Canonisé par l'église orthodoxe, il est vénéré le 8 septembre.

Toponymes 

Perevest: Ville de la région de Moscou;
Perevest: Rue de la ville de Briansk;
Perevest: Rue de Moscou, près de l'église de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.

Armée russe 
Perevest: Bateau naviguant sur la Volga, il relie Briansk à Saint-Pétersbourg;
Peresvet (cuirassé): Cuirassé de la Marine impériale de Russie, il prit part à la Guerre russo-japonaise (1904-1905) capturé par les Japonais en 1905, il servit dans la flotte impériale du Japon sous le nom de Sagami, racheté par la Russie en 1916, il coula au large de Port-Saïd le .
Peresvet (laser), laser militaire de l'armée de terre russe.